Athur – città del distretto di Kanyakumari, Tamil Nadu
 Athur – città del distretto di Thoothukudi, Tamil Nadu